Minařík oder Minarik ist der Familienname folgender Personen:

 Else Holmelund Minarik (1920–2012), dänisch-US-amerikanische Schriftstellerin
 Filip Minarik (* 1975), tschechischer Galoppsport-Jockey

 Miloš Minařík (geb. 1951), tschechischer Fußballspieler